411 км, 411-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 411 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги.  Код 684374.
 411 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области.  Код 305331.
 411 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области.  Код 518329.
 411 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области.  Код 815677.